Белена́ сетчатая () — многолетние, реже двулетние, травянистые растения, вид рода  семейства .

Распространение и экология 
Ареал вида охватывает Западную Азию.

Произрастает по открытым сухим каменистым и щебнистым склонам гор в нижнем и среднем поясе, а также у дорог и как сорное в посевах и в низменных районах.

Ботаническое описание 
Многолетнее, реже двулетнее растение, с вертикальным корнем и коротким многоглавым корневищем, покрытым бурыми чешуями и остатками листовых черешков. Стебель простой, реже ветвистый, опушенный клейкими паутинисто-переплетающимися волосками, особенно густыми и длинными на верхней части, на узлах и под соцветием, а также на черешках.

Листья с обеих сторон почти одинаково окрашены, ланцетные или линейно-ланцетные, верхние иногда продолговато-яйцевидные, все длинно-заострённые, прикорневые и стеблевые глубоко перисто-раздельные, с 5—6 ланцетными заострёнными долями с каждой стороны. Средние листья иногда двояко перисто-раздельные, и этом случае часто с неодинаковыми долями — крупными, раздельными и лопастными или частью зубчатыми и расположенными в промежутке между ними короткими цельными. Прикорневые листья собраны в розетку, снабжены длинными черешками. Стеблевые на черешках, к верхушке стебля постепенно укорачивающихся; самые верхние из них, как и прицветные, сидячие; прицветные листья обычно менее рассечённые, перисто-раздельные или лопастные с двумя-тремя парами долей или лопастей, верхние иногда цельные, ланцетно-линейные.

Цветки на коротких, длиной 3—6 мм, цветоножках. Чашечка при цветках широко колокольчато-обратно-коническая, железисто опушённая, до середины разрезанная на не вполне равные ланцетные или треугольные лопасти, вытянутые в длинное остистое остроконечие, при плодах колокольчато-трубчатая, длиной 20—28 мм, жёсткая, с выдающимися, толстыми, десятью продольными жилками, в верхней части, сетчато-жилковатая, с зубцами несколько отогнутыми наружу. Венчик грязно-фиолетово(или буровато)-пурпурный, с более тёмной сетью фиолетовых жилок, с так же окрашенным или несколько более светлым зевом, длиной 2,5—3,5 см, с короткой, до пяти-шести раз короче отгиба, трубкой и широким, отгибом, с короткими тупыми лопастями, снаружи коротко пушистый, с тычиночными нитями, до середины волосистыми, прикрепленными, в верхней части трубки, которая на этом уровне несет кольцо из волосков. Столбик голый, заметно превышающий венчик.

Коробочка в полтора раза короче чашечки, крышечка очень выпуклая, всего раза в полтора короче самой коробочки. Семена буровато-серые, с довольно крупными ячейками, разделёнными толстыми, извилистыми, сверху грубо бугорчатыми, перегородками.

Цветёт в апреле — июне. Плодоносит с июня.

Таксономия 
Вид Белена сетчатая входит в род  трибы  подсемейства  семейства  порядка .

Примечания

Литература 
 

Паслёновые
Флора Западной Азии
Ядовитые растения